Никола́й Королько́в:
 Корольков, Николай Васильевич (1926—2003) — д.и.н., профессор
 Корольков, Николай Иванович (1837—1906) — генерал от инфантерии, губернатор Ферганской и Сыр-Дарьинской областей.
 Корольков, Николай Кузьмич (1924—1999) — советский государственный и общественный деятель.
 Корольков, Николай Павлович (род. 1946) — советский спортсмен-конник.
 Корольков, Николай Петрович (1911—1988) — советский военный, гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.